Diessenhofen (district), een district in het Zwitserse kanton Thurgau
Diessenhofen (gemeente), de hoofdstad van dit district